Själsten är en klippa i Finland.   Den ligger i kommunen Raseborg i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Själsten är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Själsten.  Närmaste större samhälle är Ekenäs,  km nordväst om Själsten.

Kommentarer

Källor 

Öar i Raseborg
Finländska öar i Finska viken